Awerina () ist der Familienname folgender Personen:

 Arina Alexejewna Awerina (* 1998), russische Rhythmische Sportgymnastin 
 Dina Alexejewna Awerina (* 1998), russische Rhythmische Sportgymnastin 
 Nina Fjodorowna Awerina (* 1935), sowjetisch-russisch-australische Journalistin, Bibliografin und Heimatforscherin
 Tatjana Borissowna Awerina (1950–2001), sowjetisch-russische Eisschnellläuferin

Siehe auch:
 Awerin